Costume
Ou ainda:
 Hábito cristalino (mineralogia) - aparência típica de um cristal
 Hábito alimentar -  os costumes e modo de se comer de uma pessoa ou comunidade
 Hábito (veste) - referente às vestes das ordens monásticas.
 Hábito (botânica) - referente à forma geral das plantas.

Desambiguação

io:Kustumo